Marzola ist:

 ein Berg der Vizentiner Alpen bei Pergine (Trentino), siehe Marzola (Vizentiner Alpen)
ein Familienname
 Michaela Marzola